Couture kan syfta på bland annat:

Platser 

Couture, fransk kommun i departement Charente 
Couture-d'Argenson, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
Couture-sur-Loir, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher

Personer 

 Logan Couture (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
 Randy Couture (född 1963), amerikansk brottare
 Thomas Couture (1815–1879), fransk historiemålare
 Jean-Guy Couture (1929-2022), kanadensisk katolsk präst

Övrigt 
 La Couture, orter i Frankrike
 Haute couture, mode
 Juicy Couture, varumärke